Daucus communis är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges Rouy och Camus. Daucus communis ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
communis